Stergusa är ett släkte av spindlar. Stergusa ingår i familjen hoppspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppspindlar
Stergusa